Hier sind die Mitglieder des 5. Europäischen Parlamentes von 1999 bis 2004 in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet. Die Abgeordneten wurden bei der Europawahl 1999 gewählt, die zwischen dem 10. und 13. Juni in den 15 Mitgliedstaaten stattfanden.

Die Europaparlamentarier gehören jeweils nationalen Parteien an, die sich jedoch großteils auf europäischer Ebene zu Bündnissen zusammengeschlossen haben. Wenn diese eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern aus einer bestimmten Anzahl an Ländern erreichen, werden sie von der Europäischen Union als sogenannte europäische Parteien anerkannt und sind hier in der Liste mit genannt.

Aus den europäischen Parteien setzen sich die Fraktionen im Europäischen Parlament zusammen, wobei sich jedoch Fraktionen und Parteien meist nicht genau entsprechen. Die Fraktionen umfassen oft mehrere europäische Parteien sowie meistens auch weitere nationale Parteien, die keinem europaweiten Bündnis angehören.

Übersicht über die Fraktionen

Abgeordnete 
 Partei: nennt die nationale Partei des Abgeordneten
 Europapartei: nennt die europäische politische Partei, der der Abgeordnete angehört
 Fraktion: nennt die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört
 Staat: nennt das Land, für das der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit)

Siehe auch 
 Europawahl 1999

Weblinks 
 Verzeichnis aller Abgeordneten

05